Sharpe kan syfta på:

 Sharpe (TV-serie) – en brittisk TV-serie om Napoleonkriget
 Sharpe (auktor) – flera personer